Les Balmettes steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Mûres im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Mésigny im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Balmettes